Liga Europejska – to coroczne zawody, w których biorą udział męskie reprezentacje państw europejskich. Na wzór Ligi Światowej do fazy finałowej przechodzą najlepsze zespoły z poszczególnych grup. Rozgrywana jest od 2004 roku. 

Wobec rozgrywek Ligi Światowej, rozgrywki Ligi Europejskiej stanowią drugą klasę rozgrywek międzynarodowych, gdyż w niej występują niżej notowane europejskie reprezentacje siatkarskie. Począwszy od 2010 roku zwycięzca rozgrywek Ligi Europejskiej uzyskuje prawo do udziału w eliminacjach do Ligi Światowej.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Zobacz też 
 Liga Europejska w piłce siatkowej kobiet
 Liga Światowa